Бори́с Во́ронов:
 
 Воронов, Борис Анатольевич (1921—1994) — полковник, лауреат Государственной премии.
 Воронов, Борис Дмитриевич (1908—1990) — советский актёр и театральный режиссёр.